Praça da Liberdade, que en portugués significa Plaza de la Libertad, puede hacer referencia a:

 Praça da Liberdade; en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil.
 Praça da Liberdade, en la ciudad de Oporto, Portugal.
 Praça da Liberdade, en la ciudad de São Paulo, Brasil.